Bellver de Cerdanya – comune spagnolo della provincia di Lleida
Castello di Bellver – castello situato sull'isola di Maiorca
Ricardo Bellver y Ramon – scultore spagnolo